Volland peut désigner :
 Adrien Volland (1838-1900), homme politique français ;
  (1946-), écrivain allemand ;
 Gabriel Volland (1881-1947), poète et écrivain français ;
  (1921-2019), militaire allemand ;
 Kevin Volland (1992-), footballeur allemand ;
  (1474-1537), homme politique et juriste allemand ;
 Sophie Volland (1716-1784), écrivaine française liée à Diderot.

Autres 
 (11056) Volland, astéroïde découvert en 1991, nommé en l'hommage de Sophie Volland.